

Patronyme 

 Claude-François Labranche (1848-1907), sculpteur ornemaniste français.